Stringa (o laccio) – accessorio che concorre alla chiusura della calzatura o di altre parti dell'abbigliamento
Stringa – nella teoria dei linguaggi formali, sequenza di oggetti da sottoporre a varie elaborazioni
Stringa – in informatica, sequenza di caratteri
Stringa – in biologia, catena di elementi biochimici (se di nucleotidi, è detta DNA o RNA; se di aminoacidi è detta peptide o proteina)
Stringa – in fisica, entità fondamentale, oggetto di studio della teoria delle stringhe

Altri progetti